Кучајна се односи на:
 Кучајна (Кучево)
 Кучајна (тврђава)